Vieluf ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Vieluf (* 1955), deutscher Politiker, Staatsrat in Hamburg
 Vince Vieluf (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler